Кубок Беларуси по футболу 1999/2000 годов — 9-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране. Финал Кубка состоялся 28 мая 2000 года в Минске на стадионе «Динамо». Победителем Кубка стал футбольный клуб «Славия» из Мозыря, обыгравший в финале со счётом 2:1 минский «Торпедо-МАЗ (Минск)»

1/16 финала 
Матчи состоялись 18 и 20 июля 1999 года. Согласно жребию, Торпедо-МАЗ (Минск), ФК Молодечно и ФК Лида прошли в 1/8 финала автоматически.

1/8 финала 
Матчи состоялись 1 и 17 октября 1999 года.

1/4 финала 
Матчи состоялись 3 мая 2000 года.

1/2 финала 
Матчи состоялись 19 и 20 мая 2000 года.

Финал

См. также 
 Кубок Белоруссии по футболу

Ссылки 
 kick-off.by

Футбол в Европе в 1999 году
Футбол в Европе в 2000 году
1999/2000
Спорт в Белоруссии в 1999 году
Спорт в Белоруссии в 2000 году